Владисла́в Ковалёв:
 Ковалёв, Владислав Антонович (1922—1991) — российский литературовед и педагог, доктор филологических наук, профессор.
 Ковалёв, Владислав Владимирович (род. 1994) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Ковалёв, Владислав Юрьевич (1986—2012) — гражданин Белоруссии, осуждённый по обвинению в соучастии в теракте в Минске 11 апреля 2011 года, расстрелян.